Fabio Cusin (1904-1955) – storico italiano
 Gemeaz Cusin – azienda italiana attiva nel settore della ristorazione collettiva
 Marco Cusin (1985) – cestista italiano
 Nello Cusin (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Rémi Cusin (1986) – ex ciclista su strada francese
 Silvio Graziadio Cusin (1922-2013) – psicoanalista italiano
 Stefano Cusin (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano